Miejscowości w USA:
 Pottsville – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Pottsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Miejscowości w Australii:
 Pottsville – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia